ppkBB3cker — открытый движок BitTorrent-Трекера на базе модифицированного и улучшенного phpBB3 Olympus. существуют две версии скрипта — бесплатная (free) и улучшенная (donate).

ppkBB3cker написан на PHP и для хранения данных использует СУБД MySQL

Возможности 
Движок обладает множеством функций и возможностей:
 Определение форумов как форумов-трекеров
 Определение форумов как форумов-чатов
 Определение загружаемых изображений как постеров и/или скриншотов
 Определение возможностей по раздаче/скачиванию торрентов на основе назначаемых прав
 Настраиваемые на каждый форум дополнительные поля при создании торрента
 Учёт скачанного/розданного/ратио и т.д. пользователей
 Система бонусов при раздаче
 Конфигурация данных пользователей по трекеру через администраторский раздел
 Просмотр информации о загруженных, скачиваемых, раздаваемых и т.д. пользователями торрентов
 Просмотр информации по торренту о скачивающих, раздающих и т.д. пользователях
 Просмотр статистики по трекеру, а также просмотр топа раздач и пользователей
 Система "спасибо" за торренты
 Изменение настроек трекера и чата через администраторский раздел
 Определение ролей и групп специфичных для трекера через администраторский раздел

Примечания

См. также 
 BitTorrent-трекер
 Интернет каталог файлов
 phpbb

Ссылки 
 Скриншоты
 Форум разработки и поддержки движка
 GIT-репозиторий

BitTorrent-трекеры
Файлообменные сети
Файлообменные протоколы
Свободные системы управления сайтами
Свободное программное обеспечение, написанное на PHP